Pieke steht für
 Pieke (Einheit), historisches Längenmaß

Vornamen:
 Pieke Biermann (* 1950), deutsche Autorin

Familiennamen:
 Frank N. Pieke (* 1957), niederländischer Sinologe und Anthropologe

Siehe auch:
 Picke
 Pike
 Piek